Теодоріх ( — «Король народу»; ; Theodor) — германське ім'я.
Французький варіант — Тьєррі, німецький — Дітріх, англійський — Дерек, голландський — Дірк

Знать 
 Теодоріх I — вестготський король (419–451)
 Теодоріх II — вестготський король (453–467)
 Теодоріх Великий — король остготів (475–526), король Італії (493–526).
 Теодоріх I — франкський король  Австразії (486–534)
 Теодоріх II — франкський король Бургундії (612–613)
 Теодоріх III — франкський король  Нейстрії (673, 675–691)
 Теодоріх IV — франкський король (721–737)
 Теодоріх I — герцог Верхньої Лотарингії (978 — 1026)
 Теодоріх II — герцог Верхньої Лотарингії (1070 — 1115)
 Теодоріх I — граф Фландрії (1128 — 1168), син Теодоріха II (герцога Верхньої Лотарингії)

Мистецтво 
 Теодорік Празький (? — 1381) — чеський середньовічний живописець.